Rodrigo Pérez (Spaans militair), kapitein die omkwam bij de bestorming van Haarlem van 30 en 31 januari 1573
 Rodrigo Pérez (minister), financieel minister in de Filipijnen
 Rodrigo D. Pérez, advocaat en politicus uit de Filipijnen
 Rodrigo Pérez Albornoz, voetballer uit Chili
 Rodrigo Pérez de Traba,  Galicische edelman en magnaat